Війратсі () — до жовтня 2013 року волость в Естонії у складі повіту Вільяндімаа.
 Війратсі () — селище в Естонії, у волості  Вільянді повіту Вільяндімаа.